Greipl ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Johannes Greipl (* 1948), deutscher Historiker und Denkmalpfleger
 Erich Greipl (1940–2013), deutscher Handelsmanager
 Michael Greipl (1920–1995), deutscher Generalmajor
 Rudolf Greipl (1901–1945), Dermatologe

Siehe auch:
 Greipel